Хшановський () — польське прізвище. Жіночий варіант — Хшановська.

 Ян Самуель Хшановський  (? — 1688) — польський шляхтич гербу Порай, військовик, урядник
 Войцех Хшановський (1793–1861) — польський генерал і картограф
 Анна Дорота Хшановська — дружина Яна Самуеля, вважається героїнею оборони Теребовлі від нападу татар та турків 1675 року.

Див. також 
 Хржановський

Польські прізвища